Cyrillaceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Cyrillaceae ingår i ordningen Ericales, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, divisionen fanerogamer och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cyrillaceae 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Cyrillaceae